Myftari ist der Familienname folgender Personen:

 Bedri Myftari (1938–2013), albanischer Schriftsteller, Journalist und Publizist
 Fisnik Myftari (* 1987), deutsch-kosovarischer Fußballspieler